House of Cards (série americana)
House of Cards (série britânica)
House of Cards (canção)

Desambiguação